

Wydarzenia 

 5 lipca – Marcin I został papieżem.

649